Астрагал саралинский () — вид двудольных растений рода  семейства . Впервые описан российским ботаником Николаем Фёдоровичем Гончаровым.

Распространение и среда обитания 
Известен с азиатской части России (Сибирь) и из Монголии (аймак Хувсгел); отдельные источники расширяют ареал до востока Казахстана и северо-запада Китая.

Растёт на лугах, в тундре и мелколесье.

Ботаническое описание 
Многолетнее травянистое растение с голым либо слабоопушённым стеблем высотой 30—45 см.

Листья сложные, состоят из продолговато-яйцевидных листочков, голых сверху и слабоопушённые снизу.

Соцветие кистевидное, рыхлое, несёт по 7—12 цветков с ярко-жёлтым венчиком.

Плод — боб.

Число хромосом — 2n=16.

Охранный статус 
Занесён в Красную книгу Кемеровской области России.

Примечания 

Флора Азии
саралинский